Пиерис тайваньский — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Пиерис семейства Вересковые:
 . Название согласно современным представлениям входит в синонимику вида .
  (Формоза — историческое название Тайваня). Название согласно современным представлениям входит в синонимику вида .